Geburtenkontrolle bezieht sich auf:

 staatliche Maßnahmen zur Kontrolle der Geburtenzahl, siehe Überbevölkerung #Bevölkerungspolitik in verschiedenen Ländern
 Maßnahmen zur Kontrolle der Geburtenzahl bei Tierpopulationen, z. B. durch Kastration männlicher Tiere

Siehe auch

 Bevölkerungspolitik
 Antinatalismus
 die Ein-Kind-Politik in der VR China